Rage:

 Rage — немецкая хеви-метал группа, основана в 1983 году.
 Rage — компьютерная игра, смесь шутера от первого лица и гонки с элементами ролевой игры.
 ATI Rage — серия графических чипсетов и видеокарт компании ATI Technologies, предшественник серии Radeon.
 Rockstar Advanced Game Engine (RAGE) — игровой движок, создан в 2006 году и используется в компьютерных играх компании Rockstar Games.
 Rage — третий альбом американской металкор-группы Attila.
 
 Rage of Bahamut: Genesis — японский аниме-сериал.

См. также 
 Ярость (значения)